Asia Muhammad e Yasmin Schnack erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Muhammad ha fatto coppia con Maria Sanchez, mentre la Schnack con Kelly Wilson. Schnack e Wilson hanno perso nel primo turno; Muhammad e Schnack hanno perso nei quarti di finale.

Il doppio del torneo di tennis FSP Gold River Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Naomi Broady e Storm Sanders che hanno battuto in finale Robin Anderson e Lauren Embree 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Asia Muhammad /  Maria Sanchez (quarti di finale)
  Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (semifinali)

  Julie Coin /  Keri Wong (primo turno) 
  Chanel Simmonds /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

FSP Gold River Women's Challenger 2013